Dobrovlje je ime več naselij v Sloveniji:

 Dobrovlje, občina Braslovče
 Dobrovlje, občina Zreče
 Dobrovlje pri Mozirju, občina Mozirje

Dobrovlje je tudi ime panote:
 Dobrovlje, planota v predgorju Kamniško-Savinjskih Alp

Naselja v Sloveniji